Salmannsdorf heißen folgende geographische Objekte:
 Salmannsdorf (Wien), Bezirksteil und Katastralgemeinde  im 19. Gemeindebezirk Döbling, Wien
 Salmannsdorf (Gemeinde Pilgersdorf), Katastralgemeinde von Pilgersdorf, Burgenland

Siehe auch:
 Sallmannsdorf